Picart ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Picart (1673–1733), französischer Kupferstecher und Buchillustrator
 Étienne Picart (1632–1721), französischer Kupferstecher
 Jean-Michel Picart (um 1600–1682), flämisch-französischer Stilllebenmaler und Kunsthändler
 Jean Picart Le Doux (1902–1982), französischer Künstler
 Luc Picart (1867–1956), französischer Astronom

Siehe auch:
 Picard